

Длужек — село в гміні Любсько Жарського повіту Любуського воєводства
 Длужек — село в гміні Єдвабно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства